Classe Town (incrociatore 1910) classe di incrociatori leggeri che hanno preso parte alla prima guerra mondiale.
 Classe Town (incrociatore 1936) – classe di incrociatori che hanno preso parte alla seconda guerra mondiale.
 Classe Town (cacciatorpediniere) – Cacciatorpediniere americani gran parte dei quali vennero ceduti a Canada e Regno Unito secondo un programma di assistenza militare. Molte unità durante il conflitto vennero cedute in prestito a Norvegia, Unione Sovietica e Paesi Bassi.